Il singolare del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (primo turno)
 Francesco Aldi (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Tomas Tenconi (secondo turno)

 Thierry Ascione (Campione)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Oliver Marach (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2005